Paduli ima više značenja:
 Paduli, Benevento
 Paduli, Isernia
 Paduli, Teramo